Joseph Marie Léonce Charles Paul, baron de Moffarts, né le  à Liège et mort le  à Strée-lez-Huy fut un homme politique catholique belge.

Biographie

Il fut docteur en droit (ULg).

Il fut élu conseiller provincial de la province de Luxembourg (1901-19) et sénateur des arrondissements de la province du Luxembourg (1919-36) en suppléance de Joseph Devolder.

Généalogie 

Il est le fils de Léonce (1839-1902) et Marie Lambertine (Ida) de Macar (1836-1902).

Il épouse en 1893 Louise Marie del Marmol (1868-1954). Ils ont un fils : Pierre (1901-1981).

Sources 
Bio sur ODIS

Liens externes 
 
 
 

Baron belge
Sénateur belge
Personnalité du Parti catholique
Naissance en mars 1869
Naissance à Liège
Décès en mars 1953
Décès à Strée
Étudiant de l'université de Liège